Pięciobój nowoczesny mężczyzn podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932 rozegrany został w dniach 2 - 6 sierpnia.
Wystartowało 25 zawodników z 10 krajów.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1932
1932